Castle Loch kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Castle Loch (Lochmaben), sjö i Skottland, 
 Castle Loch (Machars), sjö i Skottland,